El nombre Batalla de Bucaramanga corresponde a dos eventos ocurridos durante las guerras civiles de Colombia en las cercanías de Bucaramanga (Santander):

 Primera Batalla de Bucaramanga: ocurrida el 12 de julio de 1854 durante la guerra civil de dicho año.
 Segunda Batalla de Bucaramanga: ocurrida entre el 11 y el 13 de noviembre de 1899 durante la Guerra de los Mil Días.